Девятый и финальный сезон американского телесериала «Бывает и хуже», премьера которого состоялась на канале ABC 3 октября 2017 года, а заключительная серия вышла 22 мая 2018 года, состоит из 24 эпизодов.

В ролях

Основной состав 
 Патриция Хитон — Фрэнсис «Фрэнки» Хэк
 Нил Флинн — Майкл «Майк» Хэк мл.
 Чарли Макдермотт — Аксель Хэк
 Иден Шер — Сью Хэк
 Аттикус Шаффер — Брик (Блок) Хэк

Эпизоды

Примечания 

Бывает и хуже
Телесезоны США 2017 года
Телесезоны США 2018 года